Le Temps retrouvé (deutsch Die wiedergefundene Zeit) ist der Titel folgender Werke:

 Le Temps retrouvé, siebter Band des Romanzyklus Auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust (postum 1927)
 Le Temps retrouvé, Originaltitel von Die wiedergefundene Zeit (Film), französisch-italienisch-portugiesischer Film von Raúl Ruiz (1999)